Lamanon peut faire référence à :
 Lamanon, commune française des Bouches-du-Rhône,
 Bertran de Lamanon, un troubadour du ,
 Robert de Lamanon, un botaniste, physicien et météorologue du